Вантовый мост:

 Вантовый мост — один из типов висячего моста;
 Вантовый мост — автодорожный вантовый мост через реку Даугаву в Риге;
 Вантовый мост — распространённое в Петербургском сленге название Большого Обуховского моста (вантовый, неразводной мост через Неву).